Fez város Marokkóban
Fez logikai platformjáték
Fez vörös színű, karimátlan gyapjúsapka